Шепитько (укр. Шепітько) — украинская фамилия.

Происхождение 
Вероятно, ведет своё начало от украинского существительного «шепіт», то есть «шепот». Такое прозвище могли дать человеку с тихим голосом. 
Кроме того, слово шепот употребляется также в значении «слухи, разговоры». Поэтому не исключено, что прозвище указывало на особенности характера и поведения основателя фамилии (общительность, разговорчивость).

Известные носители 
 
 Шепитько, Лариса Ефимовна (1938—1979) — советский кинорежиссёр и сценарист, актриса.
 Шепитько, И. А. — один из спасателей детей, которых вывозили немецкие оккупанты из Харькова через Лубны.
 Шепитько, Анатолий Савельевич (род. 1940) — украинско-российский писатель, публицист.
 Шепитько, Анна Семеновна (род. 1943) — украинская писательница и поэтесса, член Днепропетровской областной организации НСПУ с 17 апреля 1989 года.
 Шепитько, Валерий Юрьевич (род. 1960) — украинский учёный-криминалист и судебный психолог, доктор юридических наук, профессор.
 Шепитько, Тарас Владимирович (род. 1972) — заместитель начальника отдела энергетической региональной таможни Гостаможслужбы Украины, фигурант в деле об Уголовном переследовании чиновников правительства Юлии Тимошенко.

См. также 
 Олеся Шепитько — один из псевдонимов украинской писательницы Ковалевой Александры Прокоповны (род. 1948).
 Шептицкий
 Шепетовка (значения)

Примечания